Chemere kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chéméré, kommun, departementet Loire-Atlantique, 
 Chémeré-le-Roi, kommun, departementet Mayenne,